Rapa bezeichnet

 eine Insel in Französisch-Polynesien, siehe Rapa Iti
 Rapa Nui, die Osterinsel
 eine Gemeinde in Französisch-Polynesien, siehe Rapa (Gemeinde)
 ein Dorf in Polen, siehe Rapa (Polen), bis 1938 Angerapp, Kreis Darkehmen, 1938 bis 1945 Kleinangerapp, Kreis Angerapp, Ostpreußen
 Rapa (Celorico da Beira), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Cima di Rapa, siehe Stängelkohl
 Rapaälven, einen Fluss in Schweden
 lateinisch Raps

Râpă ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Râpă (* 1990), rumänischer Fußballspieler

RAPA
 (Russian Aggression Prevention Act) ist die Kurzform eines US-Gesetzentwurfs für eine Militarisierung Osteuropas.
 Rhine Army Parachute Center

Siehe auch:

Râpa